Lourdeskirche, auch Kirche unserer Lieben Frau in Lourdes oder St. Maria von Lourdes werden Kirchen und Kapellen genannt, die das Patrozinium Unserer lieben Frau in Lourdes tragen. Der Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes ist am 11. Februar.

Liste

Belgien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Edegem)
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Gent)
 Kapel Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Lierde
 Église du Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-Lourdes, Lüttich

Brasilien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Belo Horizonte), Minas Gerais
  Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Catedral de pedra, Canela, Rio Grande do Sul
  Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Chile 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Santiago de Chile), Santiago de Chile

China 
 , Guangzhou-Liwan, Guangdong

Deutschland 
Lourdeskapelle (Amerdingen) in Amerdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lourdeskapelle auf dem Kapellenberg in Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Lourdeskapelle (Fridolfing), Landkreis Traunstein, Bayern
 Lourdeskapelle (Kützbrunn), Stadt Grünsfeld im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lourdeskapelle (Mellatz) in Mellatz, Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau, Bayern  
 Lourdeskapelle (Merazhofen) in Merazhofen, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Lourdeskapelle (Unterrammingen), Gemeinde Rammingen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lourdeskapelle (Steindorf) in Steindorf, Landkreises Aichach-Friedberg, Bayern
 Lourdeskapelle (Sulzthal) in Sulzthal, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Lourdeskapelle (Stadtschwarzach) in Stadtschwarzach, Markt Schwarzach am Main, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Lourdeskapelle (Unterrammingen) in Unterrammingen, Gemeinde Rammingen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lourdeskapelle in Escherndorf, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Lourdeskapelle in Elkenroth, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Frankreich 
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, Montpellier (am Lycée Nevers)
 Basilique Notre-Dame-de-Lourdes de Nancy, Meurthe et Moselle
 Église  Notre-Dame-de-Lourdes, Paris-Ménilmontant (XX)
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes de Philippsbourg, Moselle
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Romans, Romans-sur-Isère, Drôme
 Église Notre-Dame-de-Lourdes de Verdun, Meuse
 Église Notre-Dame de Lourdes, Thonon-les-Bains, Haute-Savoie
 Eglise Notre Dame de Lourdes, 130 Rue Pelleport, 75020 Paris

Indien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes (Poondi), Poondi, Tamil Nadu

Italien 
 Chiesa Santa Maria di Lourdes a Mestre, Venedig, Venetien
 Maria Lourdes in Laas im Vinschgau, Südtirol
 Santuario Madonna di Lourdes a Palazzolo sull’Oglio, Brescia, Lombardei
 Chiesa Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma, Rom-Aurelio, Latium

Kanada 
 Église Notre-Dame-de-Lourdes, Verdun, Québec 
 Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, Montréal, Québec
 Chapelle de procession Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Québec
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, Blanc-Sablon, Basse-Côte-Nord, Québec
 Our Lady of Lourdes, Toronto

Kolumbien 
 Catedral Nuestra Señora de Lourdes, Florencia, Caquetá
 Basilica de Nuestra Señora de Lourdes, Bogotá-Chapinero

Kroatien 
 Kapucinska crkva Gospe Lurdske, Kapuzinerkirche Maria Lourdes, Rijeka

Litauen 
 Lourdeskapelle von Palanga auf dem Birutes-Berg.

Malta 
 Our Lady of Lourdes, Għajnsielem 
 Our Lady of Lourdes, Paola
 Our Lady of Lourdes, San Ġwann

Marokko 
 Kirche Unsere Liebe Frau von Lourdes (Casablanca), Casablanca

Niederlande 
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes Doorwerth, Gelderland 
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, Edegem
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Kerkrade, Limburg
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Maastricht, Limburg 
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Nijmegen, Gelderland
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Rotterdam, Zuid-Holland

Österreich

Osttimor 
 Nossa Senhora de Lourdes, Ermera, Poetete, Ermera
 Nossa Senhora de Lourdes, Hato-Udo, Leolima (Hato-Udo), Ainaro

Polen 
 Kościół pw. Matki Boskiej z Lourdes, Bystrzyca, Wleń, Woiwodschaft Niederschlesien
 Sanktuarium pw. Matki Boskiej z Lourdes, Ruda Śląska-Kochłowice, Woiwodschaft Schlesien
 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes, Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen

Russland 
 , Sankt Petersburg

Schweiz 
 Lourdeskapelle (Appenzell)
 Maria Lourdes (Dussnang) TG
 Maria Lourdes (Zürich-Seebach)

Singapur 
 Church of Our Lady of Lourdes, Central Area

Slowenien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lourdes, Brestanica

Spanien 
 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, Igrexa de Nosa señora de Lourdes, Lestedo (Boqueixón, Galicien)

Südkorea 
 Kyesan Kathedrale „Unsere Liebe Frau von Lourdes“

Türkei 
 Georgisch-Katholische Kirche Unserer Lieben Frau von Lourdes (türk. Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi), Şişli, Istanbul, Türkei

Uruguay 
 Iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti, Montevideo
 Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, Estación Atlántida

Vereinigte Staaten 
 Our Lady of Lourdes Church, New Orleans, Louisiana
 Our Lady of Lourdes Catholic Church (Minnesota), Minneapolis
 Our Lady of Lourdes Catholic Church (Texas)

Siehe auch 
 Marienerscheinungen und Wallfahrt in Lourdes
 Lourdesgrotte
 für weitere Marienkirchen siehe Liste der Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Maria Lourdes